2 miejscowości w Polsce: 
 Wszechświęte – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Wszechświęte – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie